geelvlekdrievorkmot
 gewone drievorkmot
 grote drievorkmot